Borovec je lahko:
 bor (drevo)

Krajevno ime
 Borovec pri Kočevski Reki (Slovenija)
 Borovec pri Važenberku, nem. Führholz, mestna občina Velikovec (avstrijska Koroška oz. Južna Koroška (Avstrija))
 Borovec pri Karlovici
 Borovec, Bolgarija

Naselja v Sloveniji
Naselja v Zvezni deželi Koroška